Фредерік Віллем де Клерк (афр. Frederik Willem de Klerk; 18 березня 1936(1936-03-18), Йоганнесбург, Трансвааль, Південно-Африканський Союз — 11 листопада 2021, Кейптаун, ПАР) — політичний діяч Південно-Африканської національної партії, президент у 1989—1994 роках.
 Жан де Клерк (фр. Jean De Clercq, нар. 17 травня 1905, Антверпен — пом. 20 березня 1984) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Мішель де Клерк (нід. Michel de Klerk, МФА: [ˈmiʃɛl dəˈklɛrək]; *24 листопада 1884, м. Амстердам, Нідерланди — 24 листопада 1923, там же) — нідерландський архітектор.
 Реньє де Клерк (нід. Reinier de Klerk; 19 листопада 1710 — 1 вересня 1780) — тридцять перший генерал-губернатор Голландської Ост-Індії.
 Міне де Клерк (англ. Miné de Klerk, нар. 30 березня 2003) — південноафриканська легкоатлетка.